Miroslav Slušný, występujący jako Miro Slušný (ur. 31 maja 1964 w Rużomberku) – czechosłowacki, a później słowacki skoczek narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994.

W zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską startował w latach 1980–1994. Czterokrotnie zdobył punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – po raz pierwszy 26 lutego 1981 w Chamonix, gdzie był 14. Najwyższą lokatę w zawodach tej rangi osiągnął natomiast 13 marca 1983, plasując się na dziewiątym miejscu konkursu w Oslo.

W 1982 wziął udział w mistrzostwach świata w Oslo. Konkursy indywidualne ukończył na 37. (na skoczni normalnej) i 40. (na skoczni dużej) miejscu, natomiast w zawodach drużynowych, wraz z Josefem Samkiem i Bohumilem Vackiem zajął siódme miejsce. Rok później wystąpił w mistrzostwach świata w lotach w Harrachovie, w których został sklasyfikowany na 14. pozycji.

W 1994 był członkiem reprezentacji Słowacji na igrzyskach w Lillehammer jako jeden z dwóch skoczków narciarskich z tego kraju obok Martina Švagerki. W konkursach olimpijskich Slušný zajął 45. miejsce na skoczni dużej i 51. na skoczni normalnej.

Przebieg kariery 
We wrześniu 1980 wystąpił w zawodach o Grand Prix Frenštátu pod Radhoštěm, w których zajął 42. miejsce wśród 79 zawodników. W styczniu 1981 w Harrachovie zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 38. miejsce. Wystąpił również w zawodach tej rangi w Libercu, Sankt Moritz, Gstaadzie i Engelbergu, jednak bez punktów do klasyfikacji generalnej. W lutym wziął udział w konkursie skoków podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach i zajął w nim 33. miejsce. Niedługo później w Chamonix zdobył pierwsze w karierze punkty PŚ, plasując się na 14. miejscu.

W marcu 1981 wygrał międzynarodowe młodzieżowe zawody „Przyjaźń”, które przeprowadzono w Karpaczu. Pod koniec lutego 1982 po raz pierwszy i jedyny w karierze wziął udział w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym – w konkursach indywidualnych w Oslo zajął 37. i 40. miejsce, natomiast w zawodach drużynowych, w których wystartował z Josefem Samkiem i Bohumilem Vackiem, zajął z reprezentacją Czechosłowacji siódme miejsce wśród szesnastu zespołów. W marcu tego samego roku Slušný zajął szóste miejsce w konkursie MŚ juniorów w Murau.

W styczniu 1983 w Willingen wygrał jedyne w karierze zawody zaliczane do klasyfikacji Pucharu Europy. W lutym tego roku zdobył dwa medale mistrzostw Czechsłowacji w Harrachovie – na obiekcie 90-metrowym zajął drugie miejsce za Pavlem Plocem, a na 70-metrowym trzecie za Plocem i Jiřím Parmą. W marcu dwukrotnie znalazł się w czołowej piętnastce zawodów PŚ, zdobywającej punkty do klasyfikacji generalnej – 11 marca w Bærum był czternasty, a dwa dni później w Oslo osiągnął najwyższe w karierze, dziewiąte miejsce. Krótko później w Harrachovie zajął 14. miejsce w konkursie Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 1983. W pierwszej serii próbnej przed konkursem głównym mistrzostw ustanowił rekord życiowy, wynoszący 170 metrów. Przez kilkadziesiąt minut był on jednocześnie rekordem Czechosłowacji (w drugiej serii treningowej o 9 metrów dalej skoczył Jiří Parma).

W późniejszych startach w oficjalnych zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) Slušný jeszcze tylko trzykrotnie uplasował się wśród najlepszych dziesięciu zawodników. Miało to miejsce w konkursach Pucharu Europy – 10 lutego 1985 w Le Brassus (6. miejsce), 16 lutego 1986 w Seefeld in Tirol (7. miejsce) i 22 lutego 1986 w Sarajewie (3. miejsce).

W 1994 był jednym z dwóch słowackich skoczków narciarskich, obok Martina Švagerki, którzy wystąpili w konkursach olimpijskich w Lillehammer. W obu startach Slušný okazał się jednak być słabszym od rodaka, plasując się na 45. (skocznia duża) i 51. miejscu (skocznia normalna).

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Turniej Czeski

Turniej Szwajcarski

Puchar Europy

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Europy

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Słowaccy olimpijczycy
Słowaccy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Urodzeni w 1964
Ludzie urodzeni w Rużomberku